Soccer peut désigner :

Sport 
Soccer, la désignation en Amérique du Nord du sport collectif appelé football.

Jeu vidéo 
 Soccer, un jeu vidéo de football sorti en 1973 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey ;
 Soccer, un jeu vidéo sorti sur NES en 1985 ;
 Soccer (jeu vidéo, 1991)|Soccer, un jeu vidéo sorti sur Game Boy en 1991.

Homonymie de jeu vidéo